Netzahualcóyotl kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Nezahualcóyotl, ort, Delstaten Mexiko, 
 Netzahualcóyotl, Oaxaca, ort, Huautla de Jiménez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar